Spitzer Stein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Spitzer Stein (Armsheim), Menhir in Armsheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Spitzer Stein (Fischbachtal) (380,3 m), Erhebung im Odenwald bei Nonrod (Fischbachtal), Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Spitzer Stein (Frauenstein) (254,5 m), Erhebung im Rheingaugebirge bei Wiesbaden-Frauenstein, Hessen; mit Aussichtsturm (Frauenstein) und Goethestein (Wiesbaden)
 Spitzer Stein (Simonswälder Tal) (1016,1 m), Felsgrat im Gebiet der Wilden Gutach, Mittlerer Schwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Spitzenstein
 Spitzstein